Ein Farbfehler bezeichnet
 generell einen Fehler bei einer Farbgebung oder -wiedergabe
 eine Fehlfarbe in der Hundezucht, siehe Fehlfarbe (Hundezucht)
 einen Bedienfehler bei einem Stichkartenspiel, siehe Renonce (Kartenspiel)
 für Farbquerfehler und Farblängsfehler siehe Chromatische Aberration